Никола́й Алекса́ндрович Моро́зов (родился 17 декабря 1975) — тренер и хореограф в фигурном катании, в прошлом фигурист, выступавший в танцах на льду. Заслуженный тренер России и Украины. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины (2006).

Спортивная карьера 
Спортивная биография Морозова несколько необычна. До 17-ти лет он занимался одиночным катанием в группе у Виктора Кудрявцева. Затем перешёл в танцы. Когда Федерация Фигурного катания СССР распалась вместе с Советским Союзом, то тренеры получили возможность вывозить своих учеников на международные соревнования в составе федераций вновь образованных государств, так Николай Морозов стал выступать с Ольгой Першанковой за Азербайджан. С ней они стали 21-ми на Чемпионате мира в 1994 году. Скоро Морозов возвращается в Россию и начинает выступать за Россию вместе с Екатериной Гвоздковой. Потом он опять совершил переход и оказался в команде Белоруссии в паре с Татьяной Навкой, с которой на Олимпиаде 1998 года стал 16-м. Затем его тренер Наталья Линичук решает поставить Навку в пару с Романом Костомаровым, а Морозов встает в пару с бывшей партнёршей Романа — Екатериной Давыдовой и уходит к Татьяне Тарасовой. Причем обе образовавшиеся пары уже российские. Однако вскоре пара с Давыдовой распадается, и Морозов решает закончить спортивную карьеру.

Карьера тренера 

После ухода из любительского спорта в 1999 году Николай Морозов начинает работать помощником тренера у Татьяны Тарасовой с Алексеем Ягудиным. Именно он поставил Ягудину программу «Зима», с которой Алексей победил на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити. У Тарасовой Николай работал с Изабель Делобель — Оливье Шонфельдер, Сашей Коэн, Сидзукой Аракавой.

В 2003 году дуэт с Тарасовой распался, после того как выяснилось, что Морозов поставил программу Мишель Кван, в то время как Тарасова тренировала основную конкурентку Кван — Сашу Коэн. После раскола с Тарасовой Морозов стал ставить программы всем желающим. Его клиентами были Мишель Кван, Такэси Хонда, Бриан Жубер, Елена Грушина — Руслан Гончаров, Дайсукэ Такахаси, Мики Андо, Ше-Линн Бурн — Виктор Краатц и другие.

Личная жизнь 
Морозов был дважды официально женат (по некоторым источникам — трижды). От бывшей жены, французской фигуристки, Каролин Дуарен () у него есть дочь — Аннабель Николь Морозов (), 2001 года рождения, также фигуристка. С августа 2005 года по июль 2007 года был женат на Ше-Линн Бурн.

В очередной раз вступил в брак с российской фигуристкой Василисой Даванковой в мае 2016 года, но опять не надолго.

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 марта 2014 года) — за большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и обеспечение успешного выступления сборных команд России.
 16 марта 2006 года Указом Президента Украины № 227/2006 «О награждении государственными наградами Украины членов национальной сборной команды Украины на XX зимних Олимпийских играх», Николаю Морозову, за подготовку бронзовых призёров XX зимних Олимпийских игр в Турине Р. Гончарова и Е. Грушиной, присвоено почётное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины».

Спортивные достижения 
(С Т. Навкой за Белоруссию)

(с О.Першанковой за Азербайджан)

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — танцы на льду

Примечания

Ссылки 

  
 Morozov Tops Worlds Choreographers 
  
 «Чистый прокат», интервью журналу «Итоги» от 15.12.2008 

Фигуристы Белоруссии
Фигуристы Азербайджана
Фигуристы России
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Тренеры по фигурному катанию России
Википедия:Биографии современников
Заслуженные тренеры Украины
Хореографы в фигурном катании